El calcos (en grec antic χαλκοῦς o χαλκίον) era una unitat monetària normalment encunyada en coure i també en bronze, usada a l'antiga Grècia. Es va començar a usar a moltes parts de Grècia a parit de l'any 400 aC. Era la fracció monetària més petita usada a Grècia, tot i que hi ha debat sobre aquest tema.

Segons Juli Pòl·lux el calcos no tenia cap subdivisió. 8 calcos equivalien a 1 òbol i 64 formaven 1 dracma. En altres llocs era la sisena part d'un òbol i equivalia a 7 leptons, encara que "leptó" era una paraula que s'aplicava a qualsevol moneda fraccionària.

Aristòfanes, a Les assembleistes parla de què certes monedes de coure es van desmonetitzar i van convertir-se en una moneda de plata, i sembla que aquest va ser el cas del calcos, però va mantenir el nom.

Referències 

Monedes de l'antiga Grècia